

Населені пункти та їхні частини

 Коханувка — село в гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Коханувка — село в гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Коханувка — село в гміні Лідзбарк-Вармінський Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Коханувка — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Коханувка — частина села Ґрудек у гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Коханувка — частина села Пусткув у гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Коханувка — частина села Сурохів (Сурохув) у гміні Ярослав Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Коханувка — частина села Любатова в гміні Івонич-Здруй Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Коханувка — частина села Келкув у гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Коханувка — частина села Сарч у гміні Тшцянка Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства

Примітки